

Новий Тарг — гміна в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства
 Новий Тарґ — село в гміні Старий Тарґ Штумського повіту Поморського воєводства

Див. також 
 Новий Торг — місто в Новотарзькому повіті Малопольського воєводства